Ashford Carbonell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire

Osoby o nazwisku Carbonell 
 Eliasz Carbonell Mollá
 Franciszka Anna Cirer Carbonell
 Jan Carbonell Mollá
 José Luis Moltó (Carbonell)
 María Amparo Carbonell Muñoz
 Nestor Carbonell